J63 steht für:

 Berylliose, eine Vergiftung des Organismus mit dem Metall Beryllium nach dem ICD-10-Code
 Pneumokoniose, eine Lungenerkrankung nach dem ICD-10-Code
 Renault Espace, die zweite Generation des französischen Pkw-Modells
 den Johnson-Körper J63, das dreifach beschnittene Ikosaeder

Abkürzung